Ри́гель — многозначный термин, означающий:

Известные носители 
 Ригель, Герман (1834—1900) — немецкий историк искусства.
  (известен также как Анри Жозеф Рижель, ); 1741—1799) — французский композитор классической эпохи.
 Ригель, Зоя Васильевна (род. 1952) — советская легкоатлетка, тренер.
 Ригель, Кристина (род. 1965) — фигуристка из ФРГ (одиночный и парный разряд).
 Ригель, Иден (род. 1981) — американская актриса и певица.
 Ригель, Сэм (род. 1976) — американский актёр и сценарист.
 Ригель, Фридрих Самуэль (1825—1907) — немецкий органист и композитор.
 Ригель, Ханс (старший) (1893—1945) — немецкий предприниматель, основатель кондитерской компании «Haribo».
 Ригель, Ханс (младший) (1923—2013) — немецкий предприниматель, миллиардер, владелец и руководитель кондитерской компании «Haribo».

Прочее 
 Ригель — опорная балка, на которую опираются другие несущие элементы строительного сооружения (балки, стойки, колонны, стены).
 Ригель — часть засова, вступающая в контакт с ответной частью замка.
 Ригель — инструмент для изготовления звеньев цепей, колец и т. д.
 Ригель — выступающий участок дна или склона ледниковой долины.
 Ригель — яркая околоэкваториальная звезда,  Ориона.
 Ригель Кентавра — тройная звёздная система, более известная как Альфа Центавра.
 Ригель — коммуна в Германии, в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
 Ригель — деревня в Верхней Лужице, коммуна Лоза района Баутцен, земля Саксония
 Ригель — норвежское и германское судно.
 Ригель (род) — род осы семейства megalyridae из Чили.
 en:Ригель — чипсет микропроцессора VAX разработанный и изготовленный корпорацией Digital Equipment Corporation (DEC).
  — аргентинская метеорологическая ракета.